Wallenberg steht für:

 Wallenberg (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Wallenberg (schlesisches Adelsgeschlecht), auch Wallenberg-Pachaly, schlesisches Adelsgeschlecht
 Wallenberg (schwedische Familie), Familiendynastie in Schweden
 Wallenberg-Syndrom, eine Hirnstamm-Krankheit
 Wallenberg (Oper), Oper in zwei Akten von Erkki-Sven Tüür